Davisov pokal 1976 je bil petinšestdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Vzhodni del

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Evropski del

Cona A

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Cona B

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Mednarodni del

Prvi krog

Čile je premagal Sovjetsko Zvezo b.b.

Finale

1976 v športu
1976